Фортуна ліга 2019—2020 — 27-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Слован.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 8 березня по 13 червня 2020 року.

Учасники та стадіони

Перший раунд 

Результати

Чемпіонський раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 

Результати

Плей-оф до ЛЄ 2020—21

Плей-оф виживання 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|14 — 17 липня 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Сторінка ліги на сайті УЄФА  
 Сторінка ліги на сайті ФІФА  
 Фортуна Ліга на soccerway 

2020
Словаччина
Словаччина
2019 у словацькому спорті
2020 у словацькому спорті